Northeast, l'un des quadrants partageant la ville de Washington.
 Northeast,  un film dramatique de Gregory Kohn (2011).